Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - ženski superveleslalom'. Zmagala je Anna Fenninger, drugo mesto je osvojila Maria Höfl-Riesch, tretje pa Nicole Hosp.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Superveleslalom ženske